Pancake steht für:

 Pfannkuchen
 eine flache Bauart von Kamera-Objektiven, siehe Objektiv (Optik) #Grundkonstruktionen
 Pancake (Band), deutsche Rockband

Pancake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pancake (Texas), im Coryell County
 Pancake (West Virginia), im Hampshire County
 Pancake Rock, Alaska

Siehe auch:
 Pancake Rocks, Neuseeland